Лири има више значења:
 Лири (река), река у Италији
 Лири (Џорџија)
 Лири (Тексас)